Ondonga steht für:

 Ondonga (Clan), ein Clan der Ovambo im südlichen Afrika, siehe Könige der Ovambo #Ondonga
 Olukonda, andere Bezeichnung der Ansiedlung in der Region Oshikoto, Namibia